Видавництво в Києві, після здобуття Україною незалежності перейменоване на «Український письменник»
  — видавництво в Москві